Karl Kammerer, né le  à Rottweil, décédé le  à Gemünd, est un médecin homéopathe allemand qui entretint une correspondance avec Samuel Hahnemann.

Liens externes 
 

Médecin wurtembergeois
Médecin allemand du XIXe siècle
Homéopathe
Naissance en novembre 1796
Naissance à Rottweil
Décès en janvier 1866
Décès en Rhénanie-Palatinat
Décès à 69 ans